Desdémona o Desdemona puede referirse a:

 Desdémona, personaje de la tragedia Otelo, de William Shakespeare.
 Desdémona, satélite natural de Urano.
 Desdémona, barco carguero encallado en Tierra del Fuego, Argentina.
 Desdemona, género de gusanos de la familia Sabellidae.
 Desdemona, ciudad fantasma en el oeste de Texas, Estados Unidos.
 (666) Desdemona, asteroide perteneciente al cinturón de asteroides.